Byzantium est le nom latin de la cité antique de Byzance. Le terme peut également désigner :
 Byzantium, un groupe de musique britannique ;
 Byzantium, un album de musique du groupe Deep Blue Something, sorti en 1998 ;
 Byzantium, un film de Neil Jordan sorti en 2013.

Voir aussi